Khoronk (Armavir), Armenia
Khoronk (Lori), Armenia